Andre Nickatina — одинадцятий студійний альбом американського репера Андре Нікатіни, виданий 24 вересня 2013 р. лейблом Fillmore Coleman Records. Дистриб'ютори: BMI, I-Khan Distribution. Виконавчий продюсер: Nic Nac.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми